Walther Hewel - Diplomatico tedesco

Johannes Hewel - Astronomo polacco